Аликс Шампанска () може да се отнася за:

 Аликс или Адел дьо Блоа-Шампан (1145–1206), френска кралица, съпруга на Луи VII
 Аликс или Алиса Шампанска (1196–1246), дъщеря на Изабела I Йерусалимска, съпруга на Хуго I, крал на Кипър